Jan Gerson – średniowieczny teolog, kanclerz Uniwersytetu paryskiego w XIII wieku. 
 Max Gerson – niemiecki lekarz i naukowiec 
 Wojciech Gerson – polski malarz
 Gérson – brazylijski piłkarz